Grassroots:
 Grassroots — сингл;
 Grassroots — политический термин.
 Grassroots — второй студийный альбом американской группы альтернативного рока 311.